Gößnitz peut désigner :

Gößnitz, une ville de l'arrondissement du Pays-d'Altenbourg en Thuringe

Gößnitz, une commune du district de Voitsberg, en Styrie